Лос Бринкос има више значења:

 Лос Бринкос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Бринкос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Бринкос (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику